Кусимов — фамилия. 

Известные носители:
 Кусимов, Салават Тагирович  (род. 1942) — советский учёный.
 Кусимов, Тагир Таипович (1909—1986) — Герой Советского Союза.